LEAG steht für:

 LEAG (Unternehmen): Lausitz Energie Kraftwerke AG/Lausitz Energie Bergbau AG, Betreiber ostdeutscher Braunkohletagebaue und -kraftwerke
 Lausitzer Eisenbahn AG
 Helipuerto de Algeciras (ICAO-Code), spanischer Verkehrshubschrauberlandeplatz

LEAG